Принц Борис Петрович-Негош, наследный принц Черногории, великий герцог Грахово и Зеты (род. 21 января 1980, Ле Лила, Франция) — единственный сын и наследник князя Николы Черногорского и его покойной жены Франсин Наварро.

Образование 
Князь Борис окончил в июне 2005 года «École Nationale Supérieure des Arts Décoratif» (Париж, Франция), одну из самых известных французских школ декоративно-прикладного искусства. Во время учёбы он принимал особенно активное участие в создании компьютеризированных типографий.

Брак и семья 
12 мая 2007 года Борис женился на Веронике Айо Канас да Силва (р. 27 июля 1976 года в Сан-Себастьян-да Педрейра, Лиссабон, Португалия). У них есть дети:
 Её Королевское Высочество принцесса Милена (р. в Ле Лила 11 февраля 2008 года в 4:00 утра)
 Её Королевское Высочество принцесса Антония

Титулы 
 Его Высочество князь Борис Петрович-Негош (21 января 1980 — 23 марта 1986 года)
 Его Королевское Высочество Борис, наследный принц Черногории (24 марта 1986 — 20 января 2001 года)
 Его Королевское Высочество Борис, наследный принц Черногории, великий герцог Зеты и Грахово (21 января 2001 -)

Награды 
 Орден Петрович-Негош
 Орден Святого Петра Цетинского
 Орден Князя Даниила I
 Кавалер Большого креста ордена князя Данило Черногорского
 Большой крест ордена Святых Маврикия и Лазаря
 Большой крест с короной в руде ордена Вендской короны

Примечания

Ссылки 
 The Order of Prince Danilo I  Official website of the Royal House of Montenegro and dynastic Orders.
 Njegoskij|org Online Reference Centre on Historic and Contemporary Sovereign Montenegro

Борис